Der Kanton Montbard ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montbard, im Département Côte-d’Or und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Montbard.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 90 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Montbard die 28 Gemeinden Arrans, Asnières-en-Montagne, Athie, Benoisey, Buffon, Champ-d’Oiseau, Courcelles-lès-Montbard, Crépand, Éringes, Fain-lès-Montbard, Fain-lès-Moutiers, Fresnes, Lucenay-le-Duc, Marmagne, Montbard, Montigny-Montfort, Moutiers-Saint-Jean, Nogent-lès-Montbard, Quincerot, Quincy-le-Vicomte, Rougemont, Saint-Germain-lès-Senailly, Saint-Rémy, Seigny, Senailly, Touillon, Villaines-les-Prévôtes und Viserny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 352,80 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2121.

Montbard